Umut est un prénom turc porté entre autres par :
 Umut Bulut, footballeur turc.
 Umut Güzelses, footballeur turc.
 Umut Koçin, footballeur turc.

Autres 
 Radio Umut est une radio turque.
 Umut (film, 1970) est un film turc réalisé par Serif Gören et Yilmaz Güney.
 Umut (film, 2009) est un film turc réalisé par Murat Aslan.